Дмитро́ Анато́лійович Борозе́нець (  — ) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1981 року в місті Кривий Ріг, де навчався у школі та закінчив технікум; працював на заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Призваний за мобілізацією, молодший сержант; старший навідник 11-ї гарматної артилерійської батареї гарматного артилерійського дивізіону, 26-та окрема артилерійська бригада.

2 вересня 2015 року під час виконання військових обов'язків в зоні бойових дій. Донецька обласна прокуратура повідомила, що близько 18:30 у розташуванні військової частини біля села Никифорівка Бахмутського району між двома військовослужбовцями ЗСУ виник конфлікт, один з чоловіків двічі вистрелив в іншого. Дмитра з вогнепальним проникаючим наскрізним пораненням черевної порожнини доправлено до районної лікарні міста Артемівська, де він помер.

Похований у місті Кривий Ріг, Центральне кладовище, Алея Слави. 7 вересня 2015-го у Кривому Розі оголошено жалобу.

Вшанування 
 в технікумі, котрий закінчив Дмитро, відкрито меморіальну дошку його честі
 нагороджений відзнакою міста Кривий Ріг «За Заслуги перед містом» 3 ступеня (посмертно).

Примітки

Джерела 
 Книга пам'яті 
 Кривий Ріг в жалобі 
  У Артемівську за фактом вбивства військовослужбовцем свого колеги розпочато розслідування  

Уродженці Кривого Рогу
Померли в Бахмутському районі
Поховані у Кривому Розі
Кавалери відзнаки «За заслуги перед містом» (Кривий Ріг)